Шпонка — разновидность некоторых деталей:

 Шпонка (детали машин) — металлическая деталь, предназначенная для передачи крутящего момента, используется в машиностроении
 Шпонка (иконопись) — деталь иконы, предназначенная для увеличения жёсткости и прочности иконной доски.